(qui signifie « le géant d'Arruda ») est un genre éteint de dinosaure sauropode titanosaure connu de la formation d'Adamantina du Crétacé supérieur (Campanien - Maastrichtien) du Brésil . L'espèce type, , a été nommée et décrite en 2011 comme une espèce d'Aeolosaurus, mais a été dissocié de son propre genre, en 2021, par  Silva Junior et al. Il était relativement gracile pour un titanosaure.

Découverte et dénomination 

L'holotype, MPMA 12-0001-97 (qui comprend deux cervicales postérieures partielles, des fragments de plusieurs dorsales, des parties de neuf caudales, sept côtes cervicales partielles, douze côtes dorsales partielles, huit chevrons, un fragment d'omoplate et des os du bras, le fémur gauche et une partie du fémur droit,, ischion gauche et des fragments ; avec d'autres spécimens connus, comme la vertèbre caudale moyenne isolée MPP 248), a été découvert en 1997 par Ademir Frare et son neveu de 12 ans, Luiz Augusto dos Santos Frare, dans un champ à Cândido Rodrigues. Ils ont informé le paléontologue Antônio Celso de Arruda Campos et l'holotype a été collecté entre 1997 et 1998 par le personnel du Museu de Paleontologia de Monte Alto et il a été mentionné pour la première fois dans la littérature scientifique par Santucci et Bertini (2001). Ils ont noté que des dents de crocodylomorphes et de théropodes ont été trouvées près de l'holotype, mais qu'aucune marque de morsure n'était présente. En 2009, Fernando Novas a brièvement mentionné l'holotype, en notant sa taille.

MPMA 12-0001-97 a été initialement attribué à Aeolosaurus en 2011, lorsque l'espèce Aeolosaurus maximus a été créée par Santucci & De Arruda-Campos. Dès Martinelli et al. (2011), publié peu de temps avant la description dAeolosaurus maximus, la vertèbre caudale de l'holotype dAeolosaurus maximus était considérée comme un Aeolosaurini indéterminée distincte dAeolosaurus ; Bandeira et al. (2016) se désignant l'espèce comme « A. » maximus tout au long de leur article décrivant le sauropode titanosaurien Austroposeidon magnificus en raison du fait qu'Aeolosaurus maximus est suffisamment différent dAeolosaurus, mais n'a pas encore été placé dans un genre différent ; et des analyses ultérieures, telles que Silva et al. (2019) et Hechenleitner et al. (2020), ont découvert qu'Aeolosaurus maximus n'appartenait pas au genre Aeolosaurus et donc le nouveau genre Arrudatitan a été créé en 2021 par Silva et al.

Description 
D'après la taille de l'holotype, Arrudatitan pouvait atteindre 15 mètres à l'âge adulte. La longueur du fémur d'Arrudatitan est de 1,55 m.

Classification 
L'espèce Aeolosaurus maximus a été nommée par Santucci et De Arruda-Campos en 2011 pour les restes de titanosaures récupérés dans la Formation d'Adamantina au Brésil. Cependant, des analyses cladistiques ultérieures, telles que celles de Silva et al. en 2019 et Hechenleitner et al. en 2020, ont considéré A. maximus comme étant en dehors dAeolosaurus, la première analyse concluant qu'il était le frère des Rinconsauria et la seconde le trouvant étroitement lié à un clade composé de Punatitan et des deux autres espèces dAeolosaurus. À la lumière de cela, Silva et al. l'a transféré au nouveau genre Arrudatitan, d'après le paléontologue brésilien Antonio Celso de Arruda Campos.

Un cladogramme de l'analyse phylogénétique réalisée par Silva et al., en 2021, est illustré ci-dessous :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Sauropoda
Taxon fossile décrit en 2021